Открытый чемпионат Катара по теннису — название, которое может относиться к одному из следующих турниров:

 Открытый чемпионат Катара среди женщин — женский теннисный турнир в Дохе, проводимый с 2001 года.
 Открытый чемпионат Катара среди мужчин — мужской теннисный турнир в Дохе, проводимый с 1993 года.